Виктор Рейнбот:
 Рейнбот, Виктор Евгеньевич (1869—1956) — министр юстиции в правительстве гетмана Скоропадского.
 Рейнбот, Виктор Фёдорович (1849—1908) — юрист, прокурор Могилёвского окружного суда.